Тестаччо () — название двадцатого района Рима, обозначенного как R. XX. Расположен на восточном берегу Тибра. Граничит с Рипа, Сан-Саба, Остиензе, Тевере и Авентино.

Район берёт название от искусственного холма Тестаччо, полностью состоящего из осколков разбитых амфор. Холм является очень важным источником археологических находок, рассказывающих о повседневной жизни Древнего Рима.

В муниципальном делении Рима район обозначен 1d. Население Района — 8373 человек.

История 
Со времен Римской империи порт Эмпориум был местом перевалки товаров и сырья (в первую очередь мрамора, зерна, вина), которые прибывали морем в порт Остии, а затем доставлялись вверх по Тибру баржами на животной тяге (тягловый скот был заменен паровой тягой в 1842 году).
На протяжении веков осколки амфор, которые использовались для хранения и транспортировки пшеницы и жидких пищевых продуктов, накапливались в этой местности, постепенно сформировав холм. Отсюда название — Холм Тестаччо или Холм осколков ( или ) и современное использование амфоры как символа района. Количество амфор оценивается примерно в 25 миллионов. Пустые амфоры, в основном из-под масла, аккуратно измельчались и укладывались таким образом, чтобы обеспечить устойчивость ступенчатой пирамиды, а также посыпались известью, чтобы предотвратить запахи разложения органических остатков. 

В тринадцатом и четырнадцатом веках у холма появилось другое название — Гора Палио().

До реконструкции города 1870 года район был окружён стенами и населён бедными крестьянами и пастухами, которые в этой местности страдали от наводнений или малярии. Впоследствии территория от Остийской дороги до Базилики Сан-Паоло была отведена под промышленную зону. Там были построены железные дороги, бойни, фабрики и рынки.
Тестаччо является типичным примером промышленной урбанизации. Жилая застройка, выросшая рядом с промзоной, служила рабочим посёлком. 

Несмотря на то, что район как отдельное административное образование появился относительно недавно (в 1921 году он был выделен из обширного и малонаселенного района Рипа), Тестаччо всегда имел свою собственную идентичность. Расположение рядом с портом и социальные характеристики подарили ему репутацию неблагополучного района. По результатам проведённого муниципалитетом исследования 1884 года, Тестаччо установил национальный рекорд по потреблению алкоголя.

Площади 
  Площадь Тестаччо 
Является коммерческим центром района благодаря большому крытому рынку.
  Площадь Санта Мария Либератриче 
Является «социальным» центром района. На площади есть церковь Девы Марии Освободительницы, театр Витториа; в центре разбит сад.
  Площадь Эмпорио
  Площадь Джустиниани

Дороги 
 Набережная Тестаччо
 Дорога Мраморато (Мраморная дорога)
 Дорога Орацио Антинори
 Дорога Густаво Бьянки
 Дорога Джамбаттиста Бодони
 Дорога Джованни Бранка
 Дорога Антонио Чекки
 Дорога Галилео Феррарис
 Дорога Флорио
 Дорога Бенджамина Франклина
 Дорога Луиджи Гальвани
 Дорога Джесси Ромоло
 Дорога Лоренцо Гиберти
 Дорога Карло Джинори
 Дорога Людовико ди Вартема
 Дорога Альда Мануция
 Дорога Мастро Джорджо
 Дорога Пьетро Кверини
 Дорога Алессандро Вольта
 Дорога Раффаэля Рубаттино
 Дорога Луки Делла Роббиа
 Дорога Америго Веспуччи
 Дорога Николы Дзабалья

Культовые сооружения 
 Церковь Девы Марии Освободительницы (1906)
 Капелла Римского некатолического кладбища

Античные памятники 
 Холм Тестаччо
 Ворота Сан-Паоло
 Склады Гальбы
 Портик Эмилия
 Арка Святого Лазаря

Другие достопримечательности 
 Римское некатолическое кладбище

Люди, связанные с Тестаччо 
 Эльза Моранте, актриса
 Клаудио Раньери, футболист
 Габриэлла Ферри, певица
 Джиджи Дзанаццо, писатель
 Энрико Летта, политик

Примечания 

Районы Рима